Consumed (televisieserie), een Canadese televisieserie
Consumed (Plastikman), een album van Plastikman
Consumed (GOD), een album van de Britse band God
Consumed (band), een Britse punkrockband
Consumed (film), een Amerikaanse film uit 2015